Aaqqaligajik bezeichnet:
 Aaqqaligajik (Berg, Nuna Kong Christian IX), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aaqqaligajik (Berg, Sineriak Kunngi Frederik VI), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland